Pfarrkirche Höflein steht für:
 Pfarrkirche Höflein (Gemeinde Höflein), Hl. Ulrich, in Höflein, Bezirk Bruck an der Leithe, Niederösterreich
 Pfarrkirche Höflein an der Donau, Hl. Margareta, in Höflein an der Donau, Niederösterreich 
 Pfarrkirche Höflein an der Hohen Wand, Mariae Geburt, Wallfahrtskirche in Höflein an der Hohen Wand, Niederösterreich